Zauli peut se référer à :

Patronyme 
 Bruno Zauli (1902 - 1963), dirigeant sportif italien ;
 Carlo Zauli (1926 - 2002), céramiste italien ;
  (1638 - 1722), prélat catholique italien, archevêque de Veroli de 1690 à 1708 ;
  (1923 - 2006), compositeur et chef d'orchestre italien ;
 Giovanni Battista Zauli (1743 - 1819), cardinal italien ;
  (1971 -), footballeur italien ;
  (1959 - 2017), présentatrice radio italienne.

Toponymie 
 , musée à Faenza dédié à Carlo Zauli ;
 , autre nom de la Villa Zauli, maison historique de Florence.

Homonymie de patronyme